est la formule brute de plusieurs isomères.

 azoture de cyanométhyle ou 2λ5-1,2-triazadiénylacétonitrile, numéro CAS 
 triazol-4-imine, numéro CAS 
 Tétrazine
 1,2,3,4-tétrazine, numéro CAS 
 1,2,3,5-tétrazine, numéro CAS 
 1,2,4,5-tétrazine, numéro CAS